Parco nazionale del Corcovado (Parque Nacional Corcovado) può riferirsi a:

 Parco nazionale del Corcovado – parco nazionale del Cile
 Parco nazionale del Corcovado – parco nazionale della Costa Rica